Reedsville (Pensilvânia)
 Reedsville (Virgínia Ocidental)
 Reedsville (Wisconsin)

Desambiguação